Fajã que pertence à freguesia do Norte Grande e fica entre a fajã do Ouvidor e a fajã da Ribeira da Areia. 
A fonte da Rocha das Aguínhas e a Fonte da Almagreira são, das quatro  fontes, as mais conhecidas, sendo esta última a maior e a que dá água para toda a fajã.
Com o terramoto de 1980, as ribeiras que aqui corriam, secaram devido  a desmoronamentos, e a alterações dos lençóis Freáticos. 
As aves mais frequentes são como nas outras fajãs o Garajau, a gaivota, o tentilhão, o pardal e o melro.
Na Baía da Isabel Pereira, junto à fajã do mesmo nome, é rara a pesca  porque o mar é bravio, no entanto, pratica-se pesca submarina e os habitantes da fajã do ouvidor vão até lá para o fazer já que há muito peixe.
Na rocha desta baía existe a Furna do Passinho, junto ao passinho que faz ligação com a fajã da Ribeira da Areia. 
O acesso é feito por um atalho que começa junto à Fonte Santa e à nascente da Abelheira, no caminho que leva à fajã do Ouvidor. Para se chegar à baía existe um pequeno atalho por entre canas e lenha ou então tem de se ir por mar de barco ou pelo calhau embora essa travessia possa ser muito difícil em alguns locais.
Novembro e Dezembro são os meses por excelência de descer a esta fajã para cultivar a vinha e invernar o gado. Existia nesta fajã casas de palha das quais praticamente já não há vestígios. 
Antigamente terão existido nesta fajã cerca de catorze casas, a maioria destruída por derrocadas, pelo terramoto de 1980.

Ver também
Listas das fajãs da ilha de São Jorge
Lista de Fajãs dos Açores

Isabel Pereira